Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Collector Swedish Open 2014 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 13. bis 14. Juli 2014 stattfand. Es qualifizierten sich sechs Spielerinnen für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Båstad